Meun de naam van een familie hobbits, die voorkomen in de trilogie In de Ban van de Ring. In de Ban van de Ring is door J.R.R. Tolkien geschreven.

Enkele hobbits van deze familie zijn ook aanwezig bij het afscheidsfeest van Bilbo Balings aan het begin van het boek. De familie Meun is verwant aan de familie Balings via een verbintenis van Gerontius Toek, later bekend onder de bijnaam "de Oude Toek", en Adamanta Meun, die samen niet minder dan twaalf kinderen hebben gekregen, waaronder Belladonna Toek, de moeder van Bilbo.

Stamboom van de Hobbits 
De volgende stamboom geeft een overzicht van de belangrijkste hobbits uit De Hobbit en In de Ban van de Ring: Bilbo, Frodo, Pepijn, Merijn en Sam Gewissies.

Hobbit
Meun